Франуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Франуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор